Лондонска конференција се може односити на:
 Лондонска конференција (1830)
 Лондонска конференција (1832)
 Лондонска конференција (1864)
 Лондонска конференција (1866)
 Лондонска конференција (1867)
 Лондонска конференција (1881)
 Други конгрес Руске социјалдемократске радничке партије
 Лондонска конференција (1912—1913)
 Лондонска конференција (1921)
 Лондонска економска конференција
 Лондонска конференција (1939)
 Лондонска конференција (1948)
 Лондонска конференција (1954)
 Лондонска конференција о Либији
 Лондонска конференција о Сомалији

Историја Лондона